Shan Yu es el principal villano de la película de Disney Mulan (1998).

Descripción 
Es el despiadado líder de los Mongoles, y quiere demostrar al Emperador que ni la Gran Muralla es obstáculo para él y su ejército. Con su banda de merodeadores, él avanza al Palacio Imperial. La noticia de la llegada de Shan Yu corre por toda China, aunque no parece importarle.

Está basado en el rey huno más famoso, Atila, aunque no tenga especial parecido. También podría estar basado en el conquistador mongol Gengis Kan, dada su posición como caudillo de uno de los ejércitos más grandes del mundo.

Tiene como mascota a Hayabusa, un halcón que vuela vigilando lo que ocurre en China para avisar a su dueño.

Apariciones

Mulán (1998) 
Shan Yu y su ejército, los hunos, atraviesan la Gran Muralla para invadir china. En las montañas, ellos se disponen a luchar contra la armada liderada por Li Shang, pero uno de los soladados (Mulán), lanza un cohete que provoca una avalancha, terminando Shan Yu y su ejército bajo la nieve. Sin embargo, rato después él y varios de sus hombres consiguen salir de entre la nieve, y parten hacia el palacio para acabar con el Emperador. Ahí, Shan Yu secuestra al Emperador, y se en frenta a Shang, quien intenta detenerle, y posteriormente a Mulán, quien le revela ser el soldado que le enterró en la nieve. En su lucha, Mulán consigue llevar a Shan Yu hasta el tejado, donde su amigo Mushu estaba preparado con un cohete que hace despegar hacia Shan Yu, el cual termina volando hasta una zona de fuegos artificiales, explotando.

Otras apariciones 
Shan Yu es un personaje para conocer y saludar en los Parques Disney.
En la serie de televisión House of Mouse, Shan Yu suele aparecer entre el público en el club titular.
En el videojuego Kingdom Hearts II, Shan Yu es el enemigo final en la primera visita al mundo Tierra de Dragones. En el juego, en lugar de liderar a los Hunos, lidera un ejército de Sincorazón (debido a que los Hunos son mencionados en el juego, una posibilidad es que los propios Hunos se hubieran transformado en Sincorazón).
Una versión alternativa del personaje aparece en el remake de acción real de 2020, siendo llamado Bori Khan (interpretado por Jason Scott Lee), un hábil guerrero aliado con una poderosa bruja que tiene la intención de vengar la muerte de su padre matando al Emperador. En lugar de ser el líder de los Hunos, es el líder del ejército Rouran.

Villanos Disney
Mongoles ficticios
Chinos ficticios
Militares ficticios
Asesinos en masa ficticios
Espadachines ficticios
Personajes de Kingdom Hearts

en:List of Mulan characters#Shan Yu